Ку́бок Шве́ції з футбо́лу () — другий за значимістю після чемпіонату футбольний турнір у Швеції, у якому визначається володар національного кубка. Проходить за системою плей-оф. Заснований у 1941 році.

Турнір складається з семи раундів. Переможці пар визначаються за результатом одного матчу. Клуби Аллсвенскан і Супереттан починають виступи з другого раунду (1/32 фіналу).

Володар кубка отримує право виступати в Лізі Європи УЄФА, а також з 2007 року зустрічається з переможцем Аллсвенскан у матчі за Суперкубок Швеції.

Фінали змагань

Володарі кубка

Див. також 
 Аллсвенскан
 Супереттан
 Дивізіон 1
 Система футбольних ліг Швеції

Посилання 
 Офіційний сайт